Les Burchard von Bélavary de Sycava dit Burchard sont une famille d'origine hongroise qui a donné du  à la fin du  dix générations de docteur-pharmaciens (voir Raeapteek) à Tallinn, en Estonie.

Descendance 
 Voir la famille Burchard-Bélaváry
 │
 ├──> Johannes Burchart I (1546-1616), pharmacien de Tallinn.
        x Anne von Kampferbeck (†1603) 
        │
        ├──> Johannes Burchart (von Bélavary de Sycava) II cf (1585-1636), pharmacien de Tallinn.
              x Dorothé von Spreckelsen
              │
              ├──> Johannes Burchart (von Bélavary de Sycava) III cf (1605-1671), pharmacien de Tallinn.
                     x  Catharina Elisabeth von Thieren
                     │
                     ├──> Johannes Burchart (von Bélavary de Sycava) IV cf (1651-1691), pharmacien de Tallinn.
                            x Catherine Cahl (1656-1710)
                            │ 
                            ├──>  Johannes Burchart (von Bélavary de Sycava) V (1683-1738), docteur en médecine, pharmacien de Tallinn.
                                   x Marie Wengler (1688-1743)
                                   │   
                                   ├──> Johannes Burchart (von Bélavary de Sycava) VI (1718-1756), docteur en médecine, pharmacien de Tallinn.
                                          x1747 Margarethe Elisabeth von Wistinghausen (1730-1801) 
                                          │
                                          ├──> Johannes Burchart (von Bélavary de Sycava) VII (1748-1808), docteur en médecine, pharmacien de Tallinn.
                                                 x1774 Dorothee Schumacher d'Unnipitch 
                                                │ 
                                                 ├──> Johannes Burchart (von Bélavary de Sycava) VIII (1776-1838), docteur en médecine, pharmacien de Tallinn.
                                                        x Elisabeth Bluhm (1783-1860) 
                                                        │
                                                        ├──> Johannes Burchart(von Bélavary de Sycava) IX (1808-1869), docteur, pharmacien de Tallinn.
                                                               x1840 Louise Linde (°1814)
                                                               │
                                                               ├──> Johannes Burchart (von Bélavary de Sycava) X (1843-1891), docteur, pharmacien à Tallinn. Sans posterité, il est le dernier de la dynastie de pharmaciens Burchart (1560-1911), la pharmacie étant reprise à sa mort par l'une de ses sœurs jusqu'en 1911.                                                         
                                                        x
                                                        │
                                                        ├──> Moritz Burchart (von Bellavary de Sycava) (1811-1836), docteur en médecine et pharmacien à Tallinn. Il étudie à l'Université de Tartu (1830-1836) et meurt avant son père Joahnn VIII.            

       

Voir pour chacun l'article qui lui est consacré.

Sources, lien externe 
Peeter Tarvel, Eesti biograafilise lesikoi täiendusköide, Kirjastus osaühing "Loodus", 1940
Gustavson. H., Tallinna vanadest apteekidest. Tallinn 1972 sur raeapteek.ee

Famille hongroise
Pharmacien estonien
Noblesse hongroise
Famille Burchard-Bélaváry
Famille de scientifiques
Noblesse balte du XVIe siècle
Noblesse balte du XVIIe siècle
Noblesse balte du XVIIIe siècle
Noblesse balte du XIXe siècle
Pharmacien du XVIe siècle
Pharmacien du XVIIe siècle
Pharmacien du XVIIIe siècle
Pharmacien du XIXe siècle